

Astronomia
 27132 Ježek –asteroide della fascia principale

Geografia
 Patrik Ježek – ex calciatore ceco
 Ondřej Ježek – pilota motociclistico ceco
 Václav Ježek – calciatore e allenatore di calcio cecoslovacco